Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „46”:

Wojska Polskiego
 46 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych → 5 Pułk Strzelców Podhalańskich
 46 Pułk Piechoty (1945–1946)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 46 Pułk Piechoty im. Hrabiego Kirchbacha (1 Dolnośląski) niem. Infanterie Regiment Graf Kirchbach (1. Niederschlesisches) Nr 46 – sformowany 5 maja 1860; garnizony w 1914: Poznań (Posen) i Września (Wreschen); należał do 10 Dywizji

Cesarskiej i królewskiej Armii
 46 Pułk Piechoty (1762–1918)

Armii Imperium Rosyjskiego
 46 Dnieprowski Pułk Piechoty (ros. 46-й пехотный Днепровский полк) należący do 12 Dywizji Piechoty